Kamminga est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Arno Kamminga (né en 1955), nageur néerlandais
, archéologue australien
 (né en 1976), directeur et développeur de think tank

Homonymie de patronyme